Елна́ть (Ёлнать) — село в Юрьевецком районе Ивановской области, административный центр Елнатского сельского поселения. 

Расположено на реке Ёлнать (правый приток Волги). Ближайшая железнодорожная станция находится в Кинешме в 42 км. Расстояние до районного центра (город Юрьевец) — 18 км.

История 
Впервые упоминается в летописях в 1676 году. Своё название получило от реки Ёлнать, которая в переводе с мерянского означает «жёлтые пески». В XVIII веке построена первая каменная церковь — Церковь Воскресения Христова.

В XIX — первой четверти XX века село входило в состав Мордвиновской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии, с 1918 года — Иваново-Вознесенской губернии.

С 1929 года село входило в состав Мордвиновского сельсовета Юрьевецкого района Ивановской области, с 1954 года — центр Елнатского сельсовета, с 2005 года — центр Елнатского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Воскресения Христова (1775).

Есть действующий музей "Ёлнатская старина".

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Юрьевецкого района